Vreten kan avse:
Vreten (torp) – ett numera försvunnet torp under Västberga gård
Vretens industriområde – ett tidigare industriområde i Solna, numera kallat Solna strand.
Vreten – ett tidigare namn på en tunnelbanestation i Solna, se Solna strand (tunnelbanestation).
Vreten, Skövde kommun – ett samhälle utanför Skövde
Vreten, Mariehamn – en stadsdel i Mariehamn på Åland.